Litzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Litzmann (1857–1926), deutscher Germanist und Literaturhistoriker
 Carl Conrad Theodor Litzmann (1815–1890), deutscher Frauenarzt
 Karl Litzmann (1850–1936), deutscher General und Politiker (NSDAP)
 Karl-Siegmund Litzmann (1893–1945), deutscher Politiker (NSDAP) und Generalkommissar
 Ursula Litzmann (1916–2004), deutsche Fotografin
 Walter Lehweß-Litzmann (1907–1986), deutscher Kampfflieger

Litzmann ist der Name folgender fiktiven Personen:

 Fritz Litzmann, Bühnenfigur von Rainer Pause (* 1947), deutscher Kabarettist

Siehe auch:
 Lietzmann